

Persone 
 Anny Fiorillo, nota con il nome d'arte di Daniela Davoli – cantante italiana
 Bianca Maria Fiorillo – politica italiana
 Carl Ferdinand Wilhelm Antonio Fiorillo – ballerino e coreografo italiano, figlio di Ignazio
 Dante Fiorillo – compositore statunitense
 Eduardo Fiorillo – imprenditore, giornalista e regista italiano
 Elisa Fiorillo – cantante statunitense
 Elisabetta Fiorillo – contralto e mezzosoprano italiano
 Federigo Fiorillo – compositore e violinista italiano, figlio di Ignazio
 Fernando Fiorillo – calciatore colombiano
 Ignazio Fiorillo – compositore italiano
 Johann Dominicus Fiorillo – storico dell'arte e pittore italiano, figlio di Ignazio
 Luigi Fiorillo – fotografo italiano
 Mario Fiorillo – pallanuotista italiano
 Silvio Fiorillo – attore teatrale e commediografo italiano
 Vincenzo Fiorillo – calciatore italiano
 Ignazio Fiorillo – compositore italiano

Altro 
 Classe Fiorillo – tipo di nave pattugliatore
 Fiorillo – personaggio del film biografico su Vincenzo Bellini

Altri progetti